Эрик Симон () (род. 1950) — немецкий писатель-фантаст, критик, редактор.

Биография 
Родился в Дрездене. Учился на электромонтера, затем изучал физику в Дрезденском техническом университете. Параллельно учебе окончил курсы переводчиков. Работал некоторое время инженером на бетонном заводе, в 1974 году стал редактором научной фантастики и детективной литературы социалистических стран (затем — только НФ) в издательстве «Дас Нойе Берлин» («Das Neue Berlin»). 

В молодости был членом «Клуба Станислава Лема», где начал писать рассказы. В 1977 году издал сборник научно-фантастических рассказов «Первые путешествия во Времени» (Die ersten Zeitreisen) в соавторстве с Райнхардом Хайнрихом (Reinhard Heinrich). Затем в ГДР вышли сборники «Чужие звезды» (Fremde Sterne) (1979) и «Лунные фантомы, посетители Земли» (Mondphantome Erdbesucher) (1987).

Являлся постоянным составителем альманаха фантастики ГДР «Световой год» (Lichtjahr). Издавал многочисленные эссе и статьи по фантастике, а также томик сатирических стихотворений. Писатель был также составителем многих научно-фантастических сборников и переводчиком художественной литературы с разных языков. Вместе с Олафом Р. Шпиттелем издал обширный справочник по научной фантастике ГДР. Один из соавторов библиографии всей научной фантастики, изданной в ГДР (2002).

В 1991 году писатель уволился из издательства, стал заниматься профессиональным переводом. Изредка работает внештатным редактором (в том числе девяти романов Сергея Лукьяненко и книг братьев Стругацких), В 2016 году ушел на пенсию.

Творчество 
Опубликовал более 100 фантастических рассказов (в том числе сказки и баллады). В издательстве «Shayol» в 2002—2014 годах вышло 5 томов собрания сочинений писателя, из них первые четыре – «Созвездия» (Sternbilder), «Лунные мистерии» (Mondmysterien), «Путешествия по временам» (Reisen von Zeit zu Zeit, в соавторстве с Р. Хайнрихом), «Машины времени, зеркальные миры» (Zeitmaschinen, Spiegelwelten).

Пятый и шестой тома, роман «Одиссея по червоточинам» (Die Wurmloch-Odyssee), сборник рассказов «Легче вакуума» (Leichter als Vakuum) написаны писателем совместно с Ангелой и Карлхайнцом Штайнмюллерами.

Сборники рассказов писателя публиковались на польском, шведском, болгарском и чешском языках; отдельные рассказы и статьи — на дюжине других языков. Рассказ «Полезные сведения о планете Икар» (Wissenswertes über den Planeten Ikaros) представлял фантастику ГДР в 6-м томе хрестоматии «Дорога к научной фантастике» (The Road to Science Fiction) (1998), составленной Дж. Ганном (James Gunn).

Награды 
 1987 — Премия Европейского общества научной фантастики «Еврокон» (составление альманахов «Световой год»)
 1989 — Медаль имени Вильгельма Браке от Биржевого сообщества книжных торговцев (Лейпциг) (работа редактором)
 1990 — Премия «Фабрикант сновидений» от берлинского клуба любителей фантастики «Андимон» с участием всего фэндома ГДР в номинации «Специальная премия» (составление вместе с Олафом Шпиттелем справочника «Научная фантастика ГДР: авторы и произведения»)
 1992 — Премия Курда Лассвица (рассказ «От времени, от воспоминания»)
 1994 — Премия Курда Лассвица (рассказ «Легче вакуума» в соавторстве с Ангелой и Карлхайнцом Штайнмюллерами под общим псевдонимом «Симон Цвиштайн» (Simon Zwystein))
 1995 — Премия Курда Лассвица (перевод романа Вернора Винджа «Пламя над бездной»)
 1999 — Премия Курда Лассвица в номинации «Специальная премия» вместе с лейпцигским клубом любителей фантастики («за финансовый риск при выпуске антологии «Световой год 7» и за ее составление»)
 2002 — Премия Курда Лассвица (рассказ «Конец игре, — сказало болото»)
 2004 — Премия «Булгакон» (продвижение болгарской фантастики за рубежом)
 2009 — Премия «Балткон» (перевод с русского языка на немецкий романа С. Витицкого «Бессильные мира сего»)

Литература 
 Справки об авторах // Предания о неземных пришельцах (сборник). Москва: Радуга, 1991.
 Karsten Kruschel: Sternbilder, in: Das Science Fiction Jahr 2004, herausgegeben von Sascha Mamczak und Wolfgang Jeschke, Wilhelm Heyne Verlag, München 2004, ISBN 3-453-87896-5, S. 912–914.
 Karsten Kruschel: Zeitmaschinen, Spiegelwelten. In: Das Science Fiction Jahr 2013. Herausgegeben von Sascha Mamczak, Sebastian Pirling und Wolfgang Jeschke, Wilhelm Heyne Verlag, München 2013, S. 411–418, ISBN 978-3-453-53444-5.
 Hans-Peter Neumann, Sara Schade: Von Menschfressern, Ameisen und anderen Merk-Würdigkeiten. Ein Gespräch mit Erik Simon. In: Shayol-Jahrbuch zur Science Fiction und den anderen phantastischen Genres. 2003. Shayol-Verlag, Berlin 2004, ISBN 3-926126-32-9, S. 76–92.
 Franz Rottensteiner: Zeitmaschinen, Spiegelwelten. In: Quarber Merkur. Franz Rottensteiners Literaturzeitschrift für Science Fiction und Phantastik, Bd.  115, 2014. ISBN 978-3-934273-94-8, S. 209–212.
 Ralf Steinberg: Leichter als Vakuum. In: Das Science Fiction Jahr 2017. Herausgegeben von Michael Görden, Golkonda Verlag, München 2017, ISBN 978-3-946503-10-1, S. 76–79.
 Ralf Steinberg: Die Wurmloch-Odyssee. In: Das Science Fiction Jahr 2017. Herausgegeben von Michael Görden, Golkonda Verlag, München 2017, ISBN 978-3-946503-10-1, S. 72–76.
 Karlheinz Steinmüller: Erik Simon. In: Erik Simon, Olaf R. Spittel (Hrsg.): Die Science-fiction der DDR. Autoren und Werke. Ein Lexikon. Das Neue Berlin, Berlin 1988, ISBN 3-360-00185-0, S. 232–235.
 Karlheinz Steinmüller: Simon, Erik. In: Lexikon der Science Fiction-Literatur seit 1900. Mit einem Blick auf Osteuropa, herausgegeben von Christoph F. Lorenz, Peter Lang, Frankfurt/Main 2016, ISBN 978-3-63167-236-5, S. 529–536.

Ссылки 
 Эрик Симон на сайте Архив фантастики

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1950 году
Немецкие писатели XX века
Немецкие писатели XXI века
Писатели Германии XX века
Писатели Германии XXI века
Писатели-фантасты Германии
Писатели ГДР